Henrichs ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Henrichs (1942–2017), deutsch-amerikanischer Gräzist

 Bernard Henrichs (1928–2007), deutscher katholischer Priester
 Bertina Henrichs (* 1966), deutsche Schriftstellerin
 Ellen Henrichs (* 1955), deutsche Pädagogin und Autorin
 Helmut Henrichs (1907–1975), deutscher Theaterkritiker, Theaterregisseur und Theaterintendant
 Horst Henrichs (1935–2012), deutscher Jurist
 Karl-Heinz Henrichs (1942–2008), deutscher Radsportler
 Norbert Henrichs (1935–2016), deutscher Informationswissenschaftler
 Paul Henrichs (1882–1962), deutscher Industriemanager
 Paul Henrichs (Maler) (1919–2011), deutscher Hinterglasmaler

 Wilhelm Henrichs (1897–1966), deutscher Politiker (CDU)